Niederweiler (Eifel), een plaats in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Niederweiler (Hunsrück), een plaats in het Duitse district Rhein-Hunsrück-Kreis, Rijnland-Palts